Gălbinași se poate referi la:
 Gălbinași, Buzău
 Gălbinași, Călărași